Rajd Finlandii 1987 (37. Rally of the 1000 Lakes) – 37 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii w dniach 27-30 sierpnia. Była to dziesiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1987. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 10 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Finlandia
1987
1987 w Finlandii
Sport w Jyväskylä